Шаврош () — коммуна во Франции, в департаменте Алье
 Шаврош () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез